Carum nigrum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Forbes Royle. Carum nigrum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
nigrum